Polsko-Łotewska Izba Handlowa (łot. Polijas-Latvijas Tirdzniecības kamerā) - utworzona dla wspomagania rozwoju stosunków gospodarczych i handlowych pomiędzy Polską a Łotwą, oraz popierania polskich interesów gospodarczych na Łotwie i łotewskich interesów gospodarczych w Polsce.

Propolski samorząd gospodarczy na Łotwie 
W okresie międzywojennym na Łotwie działała powołana w 1927 Łotewsko-Polska Izba Handlowa (Latvijas-Polijas tirdzniecības palāta) (1927-1930).

W latach 1993-2007 funkcjonowała w Rydze Polsko-Łotewska Izba Handlowo-Przemysłowa (Polijas-Latvijas tirdzniecības un rūpniecības palāta) przy Jāņa Asara iela 15.

Siedziba 
Mieści się w gmachu Krajowej Izby Gospodarczej przy ul. Trębackiej 4 (2004-).

Bibliografia 
 Przegląd Handlowy, z 1 grudnia 1930 r.
 książki adresowo-telefoniczne

Przypisy 

Izby gospodarcze
Stosunki polsko-łotewskie
Gospodarka Łotwy
Gospodarka Polski